Мирон Костин има више значења:

 Мирон Костин (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Мирон Костин (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији